Renninger ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Renninger (1881–1951), deutscher Fabrikant und Oberbürgermeister von Mannheim
 Johann Baptist Renninger (1829–1892), deutscher katholischer Theologe
 Mauritius Renninger (1905–1987), Kristallograph und theoretischer Physiker